YK steht für:

 Kıbrıs Türk Hava Yolları
 eine Buchstabengruppe zur Kennzeichnung von Booten in den Niederlanden
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Syrien

YK als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Griechenland: Piräus
 Großbritannien: Leeds
 Norwegen: Fauske in der Provinz Nordland
 Slowakei: Anhänger (zweite Buchstabengruppe)

Abkürzung